ITTF steht für:
 Information Technology Task Force, internationale ISO/IEC-Standardisierungsorganisation für Informations- und Kommunikationstechnik
 International Table Tennis Federation, Dachverband aller nationalen Sportverbände für Tischtennis

Abkürzung